Peter Cousens est un nom pouvant désigner:

 (né en 1955), acteur australien
 (né en 1932), joueur sud-africain de cricket

Voir aussi

Cousens, Peter